Cordillera Real ist der Name für Gebirgszüge in den südamerikanischen Anden (siehe auch Kordillere):
Cordillera Real, Bolivien
Cordillera Real, Ecuador